Miguel López peut désigner :
 Miguel López de Legazpi (1502-1572), découvreur des îles Philippines ;
 Miguel López Abril (1954-2021), joueur de basket-ball espagnol ;
 Miguel López-Alegría (1958-), astronaute américain.

Voir aussi